Sezon 1996/97 był 6. sezonem o mistrzostwo Estonii.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa awans/spadek

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Zobacz też 
 Meistriliiga

Bibliografia 
 Estonia – tabela końcowa (RSSSF)

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej